Euro Floorball Tour 2016 steht für folgende Unihockeyturniere:

 Euro Floorball Tour 2016 (Frauen)
 Euro Floorball Tour 2016 (Männer)